

Astronomia
 Alcione – sistema stellare nelle Pleiadi

Letteratura
Alcione – dialogo di Socrate

Mezzi di trasporto 
 – torpediniera della Regia Marina
 Alcione –corvetta classe Albatros della Marina Militare 
Cant Z.1007 Alcione – bombardiere

Mitologia greca

 Cleopatra Alcione – una figlia di Idas e di Marpessa, moglie di Meleagro
 Alcione – una delle Pleiadi, figlia di Atlante e di Pleione
 Alcione – una figlia di Eolo e sposa di Ceice, trasformata in uccello marino 
 Alcione – una figlia di Stenelo e Nicippe. Il centauro Omados cercò di stuprarla
 Alcione – moglie di Calcodonte re degli Abanti e probabile madre di Elefenore
 Alcione – sacerdotessa di Argo vissuta tre generazioni prima della guerra di Troia
 Alcione – madre di Serus, Alazygus e Samo di Mantinea avuti da Alirrozio

Musica
 Alcione – cantante e compositrice brasiliana

Onomastica
Alcione – nome proprio di persona italiano femminile

Zoologia
 Alcione – altro nome del martin pescatore

Paleontologia 
 Alcione – genere di pterosauro nyctosauride

Altro
Alcione – figura dell'araldica
Alcione – squadra di calcio dilettantistica di Milano

Pagine correlate
Alcyone (disambigua)
Classe Alcione
Halcyon

Altri progetti